Gnade steht für:

 Gnade (Recht), einen Begriff aus der Rechtswissenschaft
 Gnade (Theologie), einen Begriff aus der Theologie und Religionswissenschaft
 Gnade (Roman), einen Roman von Toni Morrison
 Gnade (Film), einen Spielfilm von Matthias Glasner

Gnade ist der Familienname von:
 Albert Gnade (1886–1966), deutscher Politiker (NSDAP)
 Elisabeth Gnade (1863–1938), deutsche Autorin
 Harald Gnade (* 1958), deutscher Maler
 Michael Gnade (* 1941), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Gnad
 Gnadenbefugnis zur Gnade als juristischem Akt
 Knade